Dörrie ist der Familienname folgender Personen:
 Doris Dörrie (* 1955), deutsche Regisseurin, Autorin und Produzentin
 Heinrich Dörrie (Mathematiker) (1873–1955), deutscher Mathematiker
 Heinrich Dörrie (1911–1983), deutscher klassischer Philologe
 Karl-Heinz Dörrie (* 1937), hessischer Landtagsabgeordneter
 Lena Dörrie (* 1982), deutsche Schauspielerin
 Martin Dörrie (1952–2006), deutscher Klavierlehrer
 Paul Dörrie (1904–1965), deutscher Dirigent

Siehe auch:
 Doerry
 Dörries